Кари́н Рюби́ (,  года, Боннвиль, Верхняя Савойя, Франция —  года, массив Монблана) — французская сноубордистка. Первая в истории женщина, выигравшая олимпийское золото в сноуборде. Шестикратная чемпионка мира и шестикратная обладательница Кубка мира в общем зачёте. Выступала в слаломных дисциплинах и бордеркроссе.

Спортивное прозвище — «Мумун» ().

Спортивная карьера 
Карин Рюби родилась 4 января 1978 года в городе Боннвиль (Франция) в семье учителя. В 11 лет Карин впервые встала на сноуборд вслед за её старшим братом Жероми Рюби.

Дебют Карин на международных соревнованиях состоялся 24 ноября 1994 года, на первом в истории этапе Кубка мира по сноуборду в Целль-ам-Зе (Австрия), на котором она одержала победу в параллельном слаломе. А к началу зимних Олимпийских игр 1998 года в Нагано, на которых впервые были разыграны награды в сноуборде, 20-летняя Карин Рюби уже была признанным лидером мирового сноуборда: в 1996 году в Лиенце на самом первом чемпионате мира по сноуборду она стала чемпионкой в гигантском слаломе, а на следующий год в итальянском Сан-Кандидо (Иннихене) выиграла сразу 3 награды (золото в бордеркроссе и 2 серебра в параллельном и гигантском слаломе). В сезонах 1995/1996 и 1996/1997 Рюби побеждала в общем зачёте Кубка мира.

На Олимпиаде в Нагано Рюби подтвердила свой статус фаворита и с большим преимуществом выиграла гигантский слалом. Рюби стала первой женщиной в истории, выигравшей олимпийское золото в сноуборде — женский хафпайп был проведён 3 днями позже.

В сезонах 1998/1999 и 1999/2000 Рюби несколько «ушла в тень», а затем в 2001 году добилась настоящего триумфа: на чемпионате мира в итальянской Мадонне-ди Кампильо Карин выиграла 3 золота — в бордеркроссе, гигантском и параллельном слаломе. Кроме того в сезоне 2000/2001 Рюби 4-й раз в карьере выиграла общий зачёт Кубка мира, а также первенствовала в зачётах гигантского слалома и бордеркросса.
В 2002 году на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити вместо гигантского слалома проводился уже параллельный гигантский слалом, где спортсмены соревнуются на трассе не с чистым временем, а друг с другом. Рюби считалась основной фавориткой. В финале Рюби встретилась со своей соотечественницей чемпионкой мира 1999 года в этой дисциплине Изабель Блан. В первом заезде Рюби была быстрее на 0,15 сек, однако во втором Карин уступила Изабель сразу 1,89 сек и завоевала лишь серебро. Свою награды Рюби и Блан посвятили чемпионке мира по горнолыжному спорту француженке Режин Кавану, погибшей во время тренировки в Австрии в октябре 2001 года.

Несмотря на относительную неудачу в Солт-Лейк-Сити Рюби продолжала доминировать в мировом сноуборде. В сезонах 2001/2002 и 2002/2003 она ещё дважды выигрывала общий зачёт Кубка мира, а в 2003 году шестой раз стала чемпионкой мира, победив в бордеркроссе. После 2003 года Рюби сосредоточилась исключительно на бордеркроссе, показывая в нём высокие результаты: в 2005 году на чемпионате мира в Уистлере она выиграла серебро в этой дисциплине, а на зимних Всемирных экстремальных играх в американском Аспене в том же 2005 году стала третьей.

В 2006 году в Турине бордеркросс впервые был включён в программу Олимпийских игр. Карин Рюби выступала только в этом виде программы сноуборда. В квалификации она заняла 11-е место и вошла в число 16 спортсменок, продолживших борьбу за награды (хотя после первой попытки из-за падения Рюби рисковала не пройти в следующий раунд, занимая только 20-е место). В своём четвертьфинальном заезде Рюби выступила неудачно, заняв последнее место и не сумев пробиться в полуфинал. Через 3 недели после Олимпийских игр 28-летняя Рюби последний раз в карьере вышла на старт на этапе Кубка мира, выиграв бордеркросс в Шамони. Всего за карьеру Рюби 205 раз выходила на старт этапов Кубка мира, одержала 67 побед и 122 раза поднималась на пьедестал (более 59 % от общего количества стартов).

Карин Рюби на Олимпийских играх

Сводная статистика выступлений

Зимние Олимпийские игры 1998 
На зимних Олимпийских играх 1998 года в Нагано (Япония), на которых впервые были разыграны награды в сноуборде, 20-летняя Карин Рюби выступала в гигантском слаломе и считалась фаворитом в этой дисциплине сноуборда. Карин подтвердила свой статус фаворита, и несмотря на суровые погодные условия, с большим преимуществом выиграла гигантский слалом, с результатом 2:17.34, что почти на 2 секунды (на 1,83 сек) по сумме 2 попыток опередив ставшую второй немку Хайди Ренот, а занявшую третье место Бриггит Кёк из Австрии на 2,08 сек. Таким образом, Рюби стала первой женщиной в истории, выигравшей олимпийское золото в сноуборде, так как женский хафпайп был проведён 3 днями позже. Газета «Нью-Йорк Таймс» назвала Рюби «самой выдающейся женщиной-сноубордистом в мире».

Зимние Олимпийские игры 2002 
В 2002 году на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити вместо гигантского слалома проводился уже параллельный гигантский слалом, где спортсмены соревнуются на трассе не с чистым временем, а друг с другом. Рюби считалась основной фавориткой. В квалификации она показала второе время, лишь 0,01 сек уступив австрийке Марии Кирхгассер. В гонках на выбывание Рюби уверенно прошла сначала россиянку Марию Тихвинскую, а затем американку Лизу Косглоу. В полуфинале Карин встретила упорное сопротивление вице-чемпионки мира 1999 года в гигантском слаломе итальянки Лидии Треттель. В первом заезде Треттель опередила Рюби на 1,92 сек, что считается в этой дисциплине очень большим разрывом. Однако во второй попытке Рюби сумела отыграться, опередив итальянку на 2,07 сек и выиграла по итогам двух спусков всего лишь 0,15 сек. В финале Рюби встретилась со своей соотечественницей чемпионкой мира 1999 года в этой дисциплине Изабель Блан. В первом заезде Рюби была быстрее на 0,15 сек, однако во втором Карин уступила Изабель сразу 1,89 сек и завоевала лишь серебро. Свою награды Рюби и Блан посвятили чемпионке мира по горнолыжному спорту француженке Режин Кавану, погибшей во время тренировки в Австрии в октябре 2001 года. Так как Карин была фаворитом соревнований, то «серебро» стало относительной неудачей на играх в Солт-Лейк-Сити.

Зимние Олимпийские игры 2006 
В 2006 году в Турине бордеркросс впервые был включён в программу Олимпийских игр. Карин Рюби выступала только в этом виде программы сноуборда. В квалификации она заняла 11-е место и вошла в число 16 спортсменок, продолживших борьбу за награды (хотя после первой попытки из-за падения Рюби рисковала не пройти в следующий раунд, занимая только 20-е место). В своём четвертьфинальном заезде Рюби выступила неудачно, заняв последнее место и не сумев пробиться в полуфинал.

Статистика выступлений на чемпионатах мира по сноуборду

Статистика выступлений в Кубке мира по сноуборду

Итоговая статистика выступлений по сезонам

Призовые места на этапах Кубка мира

Гибель 
Завершив карьеру в сноуборде, Карин решила посвятить себя альпинизму и стала тренироваться и учиться с тем, чтобы стать горным гидом. Рюби поступила в Национальную школу альпинизма и горных лыж (). Карин получила звание «аспирант-гид» и продолжала обучение. В конце мая 2009 года, за несколько недель до того как завершить своё обучение, Рюби вела группу из 2 человек в горном массиве Монблана близ ледника Жеан около горы Тур де Ронд. На спуске с вершины тройка преодолевала снежный мост, который казался надёжным, и по которому шла тропа. Неожиданно мост рухнул и увлёк всех троих на дно ледниковой трещины глубиной около 20 метров. Это произошло на глазах других гидов, которые немедленно вызвали спасателей на вертолёте. Всё было сделано быстро, но Рюби и 38-летний мужчина погибли на месте падения, а 27-летняя женщина была в тяжёлом состоянии на вертолёте эвакуирована в госпиталь, где позднее также скончалась.

Премьер-министр Франции Франсуа Фийон назвал Рюби «выдающейся спортсменкой».

Гибель Рюби напомнила о гибели в июле 1964 года французского горнолыжника чемпиона мира Шарля Бозона, который погиб при восхождении на вершину Эгюий-Верт в массиве Монблана. Уроженец Верхней Савойи Бозон, как и Рюби, погиб в возрасте 31 года.

См. также 
 Бозон, Шарль

Примечания

Ссылки 
 Карин Рюби на официальном сайте ФИС
 
 Décès de Karine Ruby — france2.fr, 31 мая 2009

Сноубордисты Франции
Олимпийские чемпионы от Франции
Олимпийские чемпионы по сноуборду
Чемпионы зимних Олимпийских игр 1998 года
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2002 года
Сноубордисты на зимних Олимпийских играх 1998 года
Сноубордисты на зимних Олимпийских играх 2002 года
Сноубордисты на зимних Олимпийских играх 2006 года
Чемпионы мира по сноуборду
Обладатели Кубка мира по сноуборду
Погибшие в Альпах
Родившиеся в Бонвиле (Верхняя Савойя)